Квалифицированный институциональный инвестор () — институциональный инвестор в США, который имеет право, согласно классификации Комиссии по ценным бумагам и биржам, участвовать в торговых операциях с ценными бумагами наряду с другими квалифицированными институциональными инвесторами без регистрации этих ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам. Квалифицированный инвестор должен иметь под своим управлением не менее 100 млн долларов США.

См. также 
 Квалифицированный инвестор

Рынок ценных бумаг
Инвестиции